John Travers ist der Name folgender Personen:

* John Travers (Komponist) (um 1703 – 1758), englischer Komponist und Organist 
 John Travers (Schauspieler) (* 1989), britischer Schauspieler
 John Travers (Leichtathlet) (* 1991), irischer Mittelstreckenläufer